Ari, nő keresztnév
 Ari, település Abruzzo régióban, Chieti megyében
 Ari (1985) brazil születésű orosz válogatott labdarúgó